Discophora kan syfta på:
 Discophora (djur) – ett släkte av fjärilar
 Discophora (växter) – ett släkte av tvåhjärtbladiga växter